Colobonema är ett släkte av nässeldjur. Colobonema ingår i familjen Rhopalonematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Colobonema